Mühlibach und Mülibach sind Namen von Fließgewässern:

 Mühlibach (Rhein), rechter Zufluss des Hochrheins bei Stein am Rhein, Kanton Schaffhausen (Schweiz); fließt im Ober- und Mittellauf in Baden-Württemberg (Deutschland)
 Mülibach (Aare) – zwei Zuflüsse der Aare im Kanton Bern; flussabwärts:
 Mülibach (Aare, Wohlen bei Bern), rechter Zufluss im Wohlensees bei Wohlen bei Bern, Verwaltungskreis Mittelland
 Mülibach (Aare, Rüti bei Büren), rechter Zufluss der Aare nahe Rüti bei Büren, Verwaltungskreis Seeland
 Mülibach, rechter Zufluss des Bachgrabens in Allschwil, Kanton Basel-Landschaft, Schweiz
 Mülibach (Biberenbach), rechter Zufluss des Biberenbachs bei Lohn-Ammannsegg, Kanton Solothurn, Schweiz
 Mülibach (Gürbe), Zufluss der Gürbe, Kanton Bern, Schweiz
 Mülibach (Limmat), Zufluss der Limmat bei Schlieren, Kanton Zürich, Schweiz
 Mülibach (Maag), Zufluss der Maag, Kanton Glarus, Schweiz
 Mülibach (Töss), linker Zufluss der Töss bei Pfungen, Bezirk Winterthur, Kanton Zürich, Schweiz
 Mülibach (Weiach), Oberlauf des Dorfbachs (zum Hochrhein) in der Gemeinde Weiach, Bezirk Dielsdorf, Kanton Zürich, Schweiz
 Mülibach, lokaler Name von Mättlibach (Wisebach), linker Hauptstrang-Quellbach des Wisebachs bis nahe Leimbach-Oberholz (Gemeinde Bürglen), Bezirk Weinfelden, Kanton Thurgau, Schweiz
 Mülibach (Vierwaldstättersee), westlicher Zufluss vom Pilatus des Vierwaldstättersees in Hergiswil, Kanton Nidwalden
 Mülibach (Zürichsee), südwestlicher Zufluss des Zürichsees in Richterswil, Bezirk Horgen, Kanton Zürich, Schweiz

Siehe auch:
 Mühlbach
 Mühlebach
 Mülbach